Heinberg ist Name oder Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:

Berge und Erhebungen (nach Höhe sortiert):
 Heinberg (Auwallenburg) (Hühnberg, 523,8 m), bei Auwallenburg (Brotterode-Trusetal), Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen; mit Burg Wallenburg
 Heinberg (Bestwig) (504,9 m), in den Sauerländer Senken bei Bestwig, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Heinberg (Arnsberg) (394,6 m) im Arnsberger Wald nordöstlich von Uentrop (Arnsberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Kleiner Heinberg (304,9 m), in den Blomberger Höhen zwischen Glashütte und Siekholz (Schieder-Schwalenberg), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Heinberg (Steigerplatte) (258,6 m), in der Steigerplatte der Warburger Börde bei Warburg, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Großer Heinberg (auch Gr. Hainberg), in den Blomberger Höhen, Südhang des Winterbergs (429,1 m), zwischen Eschenbruch (Blomberg) und Siekholz (Schieder-Schwalenberg), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen

Ortschaft:
 Heinberg (Gemeinde Alberndorf), Ortschaft der Gemeinde Alberndorf in der Riedmark, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Heinberg ist der Familienname folgender Personen:
 Richard Heinberg (* 1950), US-amerikanischer Journalist, Autor, Musiker, Pädagoge, Illustrator und Dozent am New College of California

Siehe auch:
 Hainberg
 Heimberg 
 Heineberg
 Heinsberg (Begriffsklärung)